Черни́говский райо́н () — упразднённая административная единица Запорожской области Украины.

Административный центр — посёлок городского типа Черниговка.

География 
Черниговский район расположен в центральной части Запорожской области. Его площадь — 1,2 тыс. км². Большая его часть находится на Приазовской возвышенности. Граничит с Токмакским, Пологовским, Бильмакским, Бердянским, Приморским и Приазовским районами Запорожской области.

По территории района протекают реки: Токмак, Токмакчка, Каинкулак, Бандурка, Бегим-Чокрак, Крушанлы, Юшанлы, Сисикулак, Сысыкулак, Чукрак, Салтыч, Обиточная.

История 
 Черниговский район создан в 1923 году.
 17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы район вошёл в состав Бердянского района.

Население 
По данным переписи 2001 года, численность населения составляла 22 201 человек (из которых в городских условиях проживали 7 415, в сельских — 14 786), на 1 января 2013 года — 17 859 человек.

Административное устройство 
Район включает в себя:

Местные советы

Населённые пункты

Ликвидированные населённые пункты

Экономика 
В районе есть месторождения гранита: Новополтавское и Стульневское. Разведано Новополтавское месторождение апатитов, которые являются сырьём для производства фосфорных удобрений.

Район — сельскохозяйственный. Здесь выращивают в основном зерновые культуры (пшеница, ячмень) и подсолнечник.

Примечания

Ссылки 
 Учетная карточка района на сайте Верховной Рады
 Черниговский район - органы власти, экономика, предприятия, сельские советы